Polské příjmení Buczek nosí více různých osobností:

 Klaudia Buczek (* 1991) – polská sportovní lezkyně, mistryně Polska v lezení na rychlost
 Magdalena Buczek (* 1988) – polská katolická aktivistka, zakladatelka organizace Podwórkowe Kółka
 Tadeusz Buczek (1904–1940) – polský lékař a voják, oběť Katyňského masakru

jiné
 Buczek – vrchol u česko-polské hranice ve Frýdlantském výběžku (325 m n. m.)

Podobné příjmení 
 Buček

Polská příjmení